Pyramid The kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pirámide (kulle), 
 Pyramid (bergstopp), 

Robotskapade Antarktisförgreningar